Alvaro Sobrinho (né en 1962), philanthrope, banquier et homme d'affaires angolais
 Augusto Sobrinho (né en 1985), joueur de basket-ball portugais
 Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (né en 1949), député brésilien
 Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977), homme d'affaires et industriel italo-brésilien
 Geovânio Bonfim Sobrinho (né en 1963), footballeur brésilien
 Germano Boettcher Sobrinho (1911-1977), footballeur brésilien
 José Cardoso Sobrinho (né en 1933), prélat catholique brésilien
 Luís Sobrinho (né en 1961), footballeur portugais